Henric poate fi un nume de familie sau prenume masculin
Există mai mulți monarhi cu numele de Henric:

Împărați romano-germani 

 Henric al II-lea cel Sfânt de Saxonia (1014–1024) (același cu regele Henric al II-lea al Germaniei și cu ducele Henric al IV-lea de Bavaria)

 Henric al III-lea de Franconia (1046–1056) (același cu regele Henric al III-lea al Germaniei, cu ducele Henric I de Suabia, cu ducele Henric al VI-lea de Bavaria, cu ducele Henric de Carintia și cu regele Henric al Italiei)

 Henric al IV-lea de Franconia (1084–1105) (același cu regele Henric al IV-lea al Germaniei)

 Henric al V-lea de Franconia (1111–1125) (același cu regele Henric al V-lea al Germaniei)

 Henric al VI-lea de Hohenstaufen (1191–1197) (același cu regele Henric al VI-lea al Germaniei și cu regele Henric I al Siciliei)

 Henric al VII-lea de Luxemburg (1312–1313) (același cu regele Henric al VII-lea al Germaniei, cu regele Henric al Italiei și cu contele Henric al V-lea al Luxemburgului)

Regi romano-germani (Heinrich) 

 Henric I Păsărarul de Saxonia (919–936) (același cu ducele Henric I de Saxoniei)

 Henric al II-lea cel Sfânt de Saxonia (1002–1024) (același cu împăratul Henric al II-lea și cu ducele Henric al IV-lea de Bavaria)

 Henric al III-lea de Franconia (1039–1056) (același cu împăratul Henric al III-lea, cu ducele Henric I de Suabia, cu ducele Henric al VI-lea de Bavaria, cu ducele Henric I de Suabia, cu ducele Henric de Carintia și cu regele Henric al Italiei)

 Henric al IV-lea de Franconia (1056–1105) (același cu împăratul Henric al IV-lea și cu ducele Henric al VIII-lea de Bavaria)

 Henric al V-lea de Franconia (1105–1125) (același cu împăratul Henric al V-lea)

 Henric al VI-lea de Hohenstaufen (1190–1197) (același cu împăratul Henric al VI-lea și cu regele Henric I al Siciliei)

 Henric al VII-lea de Luxemburg (1308–1313) (același cu împăratul Henric al VII-lea, cu regele Henric al Italiei) și cu contele Henric al V-lea al Luxemburgului)

Duci de Saxonia (Heinrich) 

 Henric I Păsărarul (912–936) (același cu regele Henric I al Germaniei)

 Henric al II-lea cel Trufaș de Welf (1127–1138) (același cu ducele Henric al X-lea de Bavaria)

 Henric al III-lea Leul de Welf (1142–1180) (același cu ducele Henric al XII-lea de Bavaria)

Duci de Saxonia (linia Albertină) (Heinrich) 

 Henric cel Evlavios (1539-1541)

Margrafi de Saxonia (Heinrich) 

 Henric I de Ellenburg de Wettin (1089-1103)

 Henric al II-lea de Wettin (1103-1123)

 Henric al III-lea cel Ilustru de Wettin (1221-1288)

Duci de Bavaria (Heinrich) 

 Henric I de Saxonia (947–955) (același cu ducele Henric de Lorena)

 Henric al II-lea cel Pașnic de Saxonia (955–976, 985–995 (același cu ducele Henric de Carintia)

 Henric al III-lea cel Tânăr de Saxonia (983–985) (același cu ducele Henric I de Carintia)

 Henric al IV-lea cel Sfânt de Saxonia (995–1004, 1009–1018) (același cu împăratul Henric al II-lea și cu regele romano-german Henric al II-lea)

 Henric al V-lea de Bavaria (1004–1009, 1018–1026)

 Henric al VI-lea de Franconia (1027–1041) (același cu împăratul Henric al III-lea, cu regele romano-german Henric al III-lea, cu ducele Henric I de Suabia, cu regele Henric al Italiei și cu ducele Henric de Carintia)

 Henric al VII-lea de Luxemburg (1042–1047)

 Henric al VIII-lea de Franconia (1055–1061) (același cu împăratul Henric al IV-lea și cu regele romano-german Henric al IV-lea)

 Henric al IX-lea cel Negru de Welf (1120–1126)

 Henric al X-lea cel Trufaș de Welf (1126–1138) (același cu ducele Henric al II-lea de Saxonia)

 Henric al XI-lea Jasomirgott de Babenberg (1141–1156) (același cu margraful și apoi ducele Henric al II-lea de Austria)

 Henric al XII-lea Leul de Welf (1156–1180) (același cu ducele Henric al III-lea de Saxonia)

 Henric al XIII-lea de Wittelsbach (1253–1255) (împreună cu Ludovic al II-lea) (același cu ducele Henric I al Bavariei Inferioare)

Duci ai Bavariei Inferioare (Heinrich) 

 Henric I (1255–1290) (același cu ducele Henric al XIII-lea de Bavaria)

 Henric al II-lea (1310–1339)

 Henric al III-lea (1312–1333)

Duci de Bavaria–Landshut (Heinrich) 

 Henric al IV-lea (1393–1450)

Duci de Suabia (Heinrich) 

 Henric I de Franconia (1038–1045) (același cu împăratul Henric al III-lea, cu regele romano-german Henric al III-lea, cu ducele Henric al VI-lea de Bavaria, cu regele Henric al Italiei și cu ducele Henric de Carintia)

Margrafi de Brandenburg (Heinrich) 

 Henric I (1082–1087)

 Henric al II-lea (1106–1128)

Mari maeștri ai Ordinului teutonic (Heinrich) 

 Henric Walpot (1198-?)

 Henric Barth (c. 1209-c. 1210)

 Henric von Hohenlohe (1244-1249)

 Henric Dusmer von Arffberg (1345-1351)

 Henric von Plauen (1410-1413)

 Henric Reuss von Plauen (1467/1469-1470)

 Henric Reifflin von Richtenberg (1470-1477)

Duci de Carintia (Heinrich) 

 Henric de Franconia (1039–1047) (același cu împăratul Henric al III-lea, cu regele romano-german Henric al III-lea, cu ducele Henric I de Suabia, cu regele Henric al Italiei și cu ducele Henric al VI-lea de Bavaria)

 Henric al II-lea cel Pașnic de Saxonia (989–995) (același cu ducele Henric al II-lea de Bavaria)

 Henric al III-lea cel Tânăr de Saxonia (976–978, 985–989) (același cu ducele Henric al III-lea de Bavaria)

Margrafi de Austria (Heinrich) 

 Henric I de Babenberg (994–1018)

 Henric al II-lea Jasomirgott de Babenberg (1141–1156) (același cu ducele Henric al II-lea de Austria și cu ducele Henric al XI-lea de Bavaria)

Duci de Austria (Heinrich) 

 Henric al II-lea Jasomirgott de Babenberg (1156–1177) (același cu margraful Henric al II-lea de Austria și cu ducele Henric al XI-lea de Bavaria)

Cneji ai Cehiei (Jindrich) 

 Henric Bretislav Premysl (1193-1197)

Regi ai Cehiei (Jindrich) 

 Henric Korutansky de Gorz-Tirol (1306, 1307-1310)

Mari cneji de Cracovia și Sandomierz = Polonia Mică (Henryk) 

 Henric I Brodaty (cel Bărbos) (1232-1238 (același cu cneazul Henric I de Silezia)

 Henric al II-lea Pobozny (cel Pios) (1238-1241 (același cu cneazul Henric al II-lea de Silezia)

 Henric al III-lea Probus (1288-1290) (același cu cneazul Henric de Wroclaw)

Cneji de Silezia (Henryk) 

 Henric I Brodaty (cel Bărbos) (1201-1238 (același cu marele cneaz de Cracovia)

Cneji de Wroclaw (Henryk) 

 HenricProbus (1266-1290) (același cu marele cneaz Henric al IV-lea de Cracovia)

Mari cneji ai Poloniei Mari (Henryk) 

 Henric Piast (1306-1309) (același cu cneazul Henric al III-lea de Glogow și cu cneazul Henric de Zagan)

Cneji de Glogow (Henryk) 
 Henric Piast (1273/1274-1309) (același cu marele cneaz Henric al Poloniei Mari și cu cneazul Henric de Zagan)

Cneji de Zagan (Henryk) 

 Henric Piast (1304-1309) (același cu marele cneaz Henric al Poloniei Mari și cu cneazul Henric al III-lea de Glogow)

Regi ai Poloniei (Henryk) 

 Henric de Valois (1573-1574) (același cu regele Henric al III-lea al Franței)

Regi ai Italiei (Enrico) 

 Henric de Franconia (1039–1046) (același cu împăratul Henric al III-lea, cu regele Henric al III-lea al Germaniei, cu ducele Henric I de Suabia, cu ducele Henric al VI-lea de Bavaria și cu ducele Henric de Carintia)

 Henric de Luxemburg (1311–1313) (același cu împăratul Henric al VII-lea, cu regele Henric al VII-lea al Germaniei și cu contele Henric al V-lea al Luxemburgului)

Regi ai Siciliei (Enrico) 

 Henric de Hohenstaufen (1194–1197) (același cu împăratul Henric al VI-lea și cu regele romano-german Henric al VI-lea)

Margrafi ai Istriei 

 Henric al II-lea de Andechs (c. 1175 – 1228)

Marchizi de Montferrat (Enrico) 

 Henric (c. 1020-c. 1045)

Conți de Luxemburg (Heinrich) 

 Henric I (–998–1026)

 Henric II (–1026–1047)

 Henric III (ante–1089–1095 sau 1096)

 Henric IV (ante–1138–1196)

 Henric V (1247–1281)

 Henric VI (1281–1288)

 Henric al VII-lea de Luxemburg (1288–1310) (același cu împăratul Henric al VII-lea, cu regele Henric al VII-lea al Germaniei și cu regele Henric al Italiei)

Duci de Lorena 

 Henric de Saxonia (940) (același cu ducele Henric I de Bavaria)

Duci de Lotharingia Inferioară (Heinrich, Hendrik) 

 Henric de Limburg (1101-1106) (același cu contele Henric I de Limburg și de Arlon)

Duci de Lorena (Henri) 

 Henric II cel Bun de Lorena-Vaudemont (1608-1624)

Duci de Burgundia (Henri) 

 Henric I cel Mare sau cel Venerabil (965–1002)

 Henric al II-lea (1015–1031) (același cu regele Henric I al Franței)

Regi ai Franței (Henri) 

 Henric I Capet (1031-1060) (același cu ducele Henric al II-lea de Burgundia)

 Henric al II-lea de Valois (1547-1559)

 Henric al III-lea de Valois (1574-1589) (același cu regele Henric al Poloniei)

 Henric al IV-lea de Bourbon (1589-1610 (același cu regele Henric al III-lea al Navarei)

Conți de Champagne (Henri) 

 Henric I Liberalul de Blois-Champagne (1152-1181)

 Henric al II-lea cel Tânăr de Blois-Champagne (1181-1197) (același cu regele-consort Henric de Troyes al Ierusalimului)

 Henric al III-lea cel Gras de Blois-Champagne (1270-1274 (același cu regele Henric I al Navarei)

Conți de Anjou (Henri) 

 Henric Plantagenet (1151–1189) (același cu regele Henric al II-lea al Angliei, cu ducele Henric al II-lea de Normandia și cu ducele Henric de Aquitania)

Duci de Aquitania (Henri) 

 Henric Plantagenet (1152–1168) (același cu regele Henric al II-lea al Angliei, cu ducele Henric al II-lea de Normandia și cu contele Henric de Anjou)

Duci de Normandia (Henri, Henry) 

 Henric I Beauclerc (1106-1135) (același cu regele Henric I al Angliei)

 Henric al II-lea (1151-1189 (același cu regele Henric al II-lea al Angliei, cu ducele Henric de Aquitania și cu contele Henric de Anjou, Maine și Touraine)

Regi ai Angliei (Henry) 

 Henric I Beauclerc (1100-1135) (același cu ducele Henric I de Normandia)

 Henric al II-lea Plantagenet (1154-1189) (același cu ducele Henric II de Normandia, cu ducele Henric de Aquitania și cu contele Henric de Anjou, Maine și Touraine)

 Henric al III-lea Plantagenet (1216-1272)

 Henric al IV-lea Bolingbroke de Lancaster (1399-1413)

 Henric al V-lea de Lancaster (1413-1422)

 Henric al VI-lea de Lancaster (1422-1461, 1470-1471)

 Henric al VII-lea Tudor (1485-1509)

 Henric al VIII-lea Tudor (1509-1547)

Conți de Brabant (Henri, Hendrik) 

 Henric I (1015–1038)

 Henric al II-lea (circa 1063–1079)

 Henric al III-lea (1079–1095)

Duci de Brabant (Henri, Hendrik) 

 Henric I cel Evlavios (1190–1235)

 Henric al II-lea cel Mărinimos (1235–1248)

 Henric al III-lea (1248–1261)

Conți de Limburg și de Arlon (Hendrik) 

 Henric I (1082-1119 (același cu ducele Henric de Lotharingia Inferioară)

Împărați latini de Constantinopol (Henri) 

 Henric de Hainaut (1206-1216)

Regi ai Ciprului (Henri) 

 Henric I de Lusignan (1218-1253)

 Henric al II-lea de Antiohia-Lusignan (1285-1324) (același cu regele Henric al II-lea al Ierusalimului)

Regi ai Ierusalimului (Henri) 

 Henric de Troyes (1192-1197) (rege-consort, ca soț al reginei Isabela) (același cu contele Henric de Champagne)

 Henric al II-lea de Antiohia-Lusignan (1286-1291 (același cu regele Henric al II-lea al Ciprului)

Regi ai Castiliei (Enrique) 

 Henric I (1214–1217)

 Henric al II-lea de Trastamara (1366–1367, 1369–1379)

 Henric al III-lea cel Bolnăvicios de Trastamara (1390–1406)

 Henric al IV-lea cel Neputincios de Trastamara (1454–1474)

Regi ai Navarei (Enrique, Henri) 

 Henric I de Champagne (1270-1274) (același cu contele Henric III de Champagne)

 Henric al II-lea de Albert-Navara (1517-1555)

 Henric al III-lea de Bourbon (1572-1589/1610) (același cu regele Henric IV al Franței)

Conți ai Portugaliei (Henrique) 

 Henric de Burgundia (1095-1114)

Regi ai Portugaliei (Henrique) 

 Henric de Aviz (1578-1580)

Alți faimoși Henrici

Nume compus 
 Frederic Henric (Friedrich Heinrich)

 Frederic Henric, stathouder al Olandei (1625–1647)

Vezi și 
 Listă de zile onomastice

Nume
Prenume masculine